Esistono più comuni francesi con questo nome

Péré – Charente Marittima
Péré – Alti Pirenei